Сан Хуан Колорадо има више значења:

 Општина Сан Хуан Колорадо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Колорадо (Сан Хуан Колорадо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику